Максанс Лакруа (; 6 апреля 2000, Вильнёв-Сен-Жорж, Франция) — французский футболист, защитник немецкого клуба «Вольфсбург».

Карьера

Клубная 
Воспитанник французского клуба «Сошо». С 2017 по 2019 год выступал за резервную команду клуба в Насьонале 3 (5-й дивизион Франции). Сыграл 13 матчей. За основную команду дебютировал 8 декабря 2018 года в матче Кубка Франции против «Илькирш-Граффенштаден». В Лиге 2 сыграл 7 матчей. В сезоне 2019/20 сыграл 20 матчей в чемпионате.

Летом 2020 года перешёл в немецкий «Вольфсбург».

В сборной 
В мае 2017 года выступал за сборную Франции до 17 лет на чемпионате Европы. Сыграл 4 матча. В октябре 2017 года выступал на чемпионате мира. Сыграл 2 матча.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на ogol.com

Футболисты Франции
Футболисты Гваделупы
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Вольфсбург»